Zwangsmaßnahme steht für:

 Unmittelbarer Zwang, Rechtsbegriff für die hoheitliche gewaltsame Einwirkung auf Personen
 Fixierung eines Patienten, Einschränkung der Bewegungsfreiheit eines Patienten
 Zwangsbehandlung, notfalls durch unmittelbaren Zwang durchgesetzte ärztliche Maßnahme gegen den Willen eines Patienten
 Zwangsmittel, Mittel zur Durchsetzung einer behördlichen Anordnung

Siehe auch: